Международные резервы — активы, находящиеся в свободном распоряжении органов денежно-кредитного регулирования и контролируемые ими в целях удовлетворения потребностей в финансировании платежного баланса, проведения интервенций на валютных рынках для оказания воздействия на валютный курс и в других соответствующих целях (таких как поддержание доверия к валюте и экономике, а также в качестве основы для внешнего заимствования).

Международные резервы включают монетарное золото, специальные права заимствования (SDR), резервную позицию в Международном валютном фонде (МВФ) и другие резервные активы.

Рассчитываются в долларах США.

Ниже представлен список стран мира, ранжированный по размерам их международных резервов в долларах США.

См. также 
 Официальные золотые резервы

Примечания 

Международные резервы
резервы международные